Preobraženskaja – località dell'Oblast' di Volgograd
 Preobraženskaja ploščad' – fermata della Metropolitana di Mosca
 Nina Preobraženskaja – canottiera sovietica

Pagine correlate 

 Preobraženskij